Călinești peut désigner différentes localités :

 Călinești, commune du județ d'Argeș
 Călinești, commune du județ de Maramureș
 Călinești, commune du județ de Teleorman
 Călinești-Oaș, commune du județ de Satu Mare

 Călinești, commune du raion de Falești